ISO 639 има пет списака језичких ознака. Следеће је списак ISO 639-1 језичких ознака, укључујући ISO 639-2 и ISO 639-3 ознака ако постоје. Подаци су распоређени према 639-1 кодовима.

<noinclude>

Види још

Референце

Спољашње везе 
 Службена страна за ISO 639
 Службени ISO 639 списак

ISO 639